Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1946/1947 — 11-й по счёту и 2-й послевоенный сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом страны в 11-й раз подряд стал клуб ЛТЦ Прага.

Формат 
Изначально в сезоне 1946/47 должны были принять участие 12 команд, но незадолго до начала чемпионата произошло объединение пражских клубов Стадион и Подоли. Таким образом, в группе А оказалось 5 команд. Чемпионат проходил по прошлогодней формуле турнира. Победители групп выходили в финал и разыгрывали чемпионский титул. Команды, занявшие в группах места ниже 4-го, выбывали в низшую лигу. Состав финала был идентичен прошлогоднему: ЛТЦ против ЧЛТК. В первом матче ЛТЦ разгромил соперника со счётом 10:0. Во второй игре ЧЛТК одержал победу 8:5, но этого оказалось недостаточно для чемпионства.

Турнирные таблицы

Группа А

Группа Б

Финал 

 ЛТЦ Прага — ЧЛТК Прага — 10:0, 5:8

Лучшие бомбардиры 

 Владимир Забродски (ЛТЦ) — 17 шайб
 Вальтер Ульрих (Слован) — 14
 Станислав Конопасек, Карел Стибор (оба—ЛТЦ) — по 13

Состав чемпиона 
Вратари

Богумил Модры, Йозеф Йирка

Защитники

Олдржих Забродски, Вилибальд Штёвик, Йозеф Троусилек, Олдржих Немец, Милослав Покорны

Нападающие

Владимир Забродски, Ладислав Трояк, Станислав Конопасек, Карел Стибор, Йозеф Кус, Аугустин Бубник, Майк Букна, Владислав Мюллер, Алеш Сысел

Тренер — Иржи Тожичка

Ссылки 
 Сезон 1946/47 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
1946 год в хоккее
1947 год в хоккее